Nie czas umierać – film o Bondzie
 No Time to Die – singel Billie Eilish, utwór przewodni filmu